Nicolás Melini (Santa Cruz de La Palma, 1969) es un escritor y cineasta . Ha escrito novelas, libros de cuentos, libros de poemas, guiones cinematográficos y artículos, principalmente. Su tercera novela corta, El estupor de los atlantes, ha sido traducida al francés y al georgiano. Es también editor, especialmente de poesía. Desde 2018 dirige el Festival Hispanoamericano de Escritores.

Crítica 
En la revista Ínsula, el crítico Fernando Valls ha destacado el libro de cuentos Talón, de Nicolás Melini, entre lo más significativo de 2021, mientras que, en Cuadernos Hispanoamericanos, el escritor Eloy Tizón ha hecho lo propio al destacarlo entre lo más reciente. Ricardo Menéndez Salmón ha dicho: "Hay de todo en esta botica de dicción exacta y exigente, singular marca de agua de la narrativa de Melini. Nos acosan relatos de filiación beckettiana, como los aterradores Pared y Elasticidad comprobada; nos interrogan las escatológicas alucinaciones del apoteósico Salir, con guiños a Chuck Palahniuk; se nos invita a compartir epifanías tan dolorosas como la del relato que da título a este volumen, en el que resuenan ecos de David Foster Wallace y de sus abracadabrantes relaciones de familia" ([Ricardo Menéndez Salmón, La Nueva España]). La crítica ha dicho de Melini: "Con esa técnica, con ese estilo, con ese mandato de describir lo que carece de importancia, Nicolás Melini arma un estupendo libro de relatos en el que se muestran esos descampados de la vida de las personas a los que no se presta atención, los que están entre las autovías y los centros comerciales, y encontramos allí a un ser humano hundido, que suplica un descanso, que es capaz de envidiar al mendigo, que desea tocar fondo; un ser humano atrapado en sus rutinas y una identidad que le pertenece y no le pertenece, en un cuerpo que es y no es él mismo, y que está, sobre todo, tremendamente solo y que es, además, dolorosamente frágil e insignificante" ([Diego Sánchez Aguilar, Diario.es]). “Africanos en Madrid es algo más que una rareza literaria, pero eso no significa que no lo sea, la rareza de lo precioso”, (J. A. Juristo, ABC). “El futbolista asesino: una novela dura, rápida e interesante” (Alexis Ravelo). “Nicolás Melini, para comprobar cómo los jóvenes son capaces de escribir una poesía transparente, en apariencia fría y absolutamente emocionante” (Antonio Gala, Libro recomendado para el verano, Revista Magazine, El Mundo); "La sangre, la luz, el violoncelo es para mí una novela perfectamente lograda, por la maestría con la que consigue articular fondo y estructura", Jacques Soubeyroux ("Manipular, mentir", Université Lumière Lyon 2). "En Marcial, sin duda la joya de este libro, hay dosis homeopáticas de Melville, de Kafka y del Gracq de El mar de Sirtes. Que no es poco" (Javier Moreno, Quimera). “Es uno de los autores más polifacéticos e interesantes de nuestro panorama creativo” (Pedro Flores, El Mundo-La Gacenta de Canarias). “Si alguien me pregunta qué influencias hay en los cuentos de Melini no podría contestarle. Sé bien a los que el autor admira pero Chèjov, Cheever, Saroyan, Salinger, Bukowski o Fonseca no aparecen en sus cuentos. La admiración por ellos es una cosa; la construcción narrativa de Melini, otra. Su literatura es diferente y, al mismo tiempo, tan parecida a la de los más grandes que jamás me atrevería a hacer ese tipo de comparaciones” (Elsa López). “De lo que no me cabe duda es que leer a Melini es exponerse. Cada cuento, cada una de sus historias te confronta con los miedos y deseos desterrados más allá del alma”, David Sanz (Diario de Avisos). "Nicolás Melini demuestra en estos cuentos su capacidad para dilatar los instantes, iluminarlos y convertirlos en fracciones de vida perdurable. No es fácil capturar instantes: tomarlos por un lado, expandirlos e ir ralentizando las emociones para revelarnos su luminoso lado oscuro. Una impronta personal de un autor que merece ser ampliamente difundido y leído. Literatura de la buena que nos dejará más de un instante de verdadero placer estético", Pedro Crenes (El placer de la lectura).“Melini es uno de los autores más interesantes del panorama literario insular” (León Barreto, La Opinión); “Uno de los narradores más inquietos y rompedores de cuantos han nacido en los últimos tiempos a este lado del Atlántico” (Eduardo García Rojas, Diario de Avisos);

Obra 

 Historia sin cariño de Remedios Quiero Besarte (Resma, Tenerife, 1999) (Baile del sol, Tenerife, 2005) Cuentos
 El futbolista asesino (Lacaja Literaria, Ediciones La Palma, Madrid, 2000). (Ediciones Idea, Tenerife, 2006) (Casa de Cartón, Madrid, 2012). Novela
 Cuaderno de mis mayores (Alternativas, La Palma, 2001) (Idea, Tenerife, 2006) Cuentos
 Cuadros de Hopper [1999] (Ministerio del Aire, ediciones La Palma, Madrid, 2002) Poesía
 Adonde marchaba [1990-2002] (Ministerio del Aire, ediciones La Palma, Madrid, 2004) Poesía
 La sangre, la luz, el violoncelo (Bandini/T&B, Madrid, 2005) Novela
 De cine, cine español, norteamericano, francés, y otros (Baile del sol, Tenerife, 2007) Sobre cine
 Pulsión del amigo (KRK ediciones, Oviedo, 2010) Cuentos
 Los chinos [2003-2004] (Vitruvio, Madrid, 2012) Poesía
 Africanos en Madrid (Reino de Cordelia, Madrid, 2017) Narrativa
 Brindo por el hombre más puro que conozco" (Ediciones La Palma, Madrid, 2018) Narrativa
 Transcripción. ¿Qué está pasando con el feminismo? Dilema entre el feminismo dogmático y el feminismo predogmático (y otras cuestiones culturales (ATTK ediciones, e-book, Las Palmas de Gran Canaria, 2019) Crónica, dietario, ensayo
 Aunque no sea el blanco mi color favorito (Ediciones La Palma, 2019). Narrativa
 Ciénaga (Incluido en el volumen Aunque no sea el blanco mi color favorito, 2019) Cuentos
 El estupor de los atlantes (Nazarí, 2019). Novela
 Talón (Franz, 2021) Cuentos

 Editor 
 La Universidad Blanca, de Ismael Belda (Ediciones La Palma)
 Cuaderno del orate, de Cecilia Domínguez Luis (Ediciones La Palma) 
 Pesadumbre en Bridgetown, de Rafael Arráiz Lucca (Ediciones La Palma)
 Diario de John Roberton, de Blanca Strepponi (Ediciones La Palma)
 Ya nadie lee a Pentti Saaritsa, Alba Sabina (Ediciones La Palma)
 El diario de Kaspar Hauser, de Paolo Febbraro (Edición bilingüe italiano español, traducción de Bruno Mesa, Ediciones La Palma)
 El metal y la carne, de Eduardo Calvo (Ediciones La Palma) 
 Historia de Arcadia y otros cuentos, de Dolores Campos-Herrero (Ediciones La Palma) 
 Duerme usted, señor presidente de Caupolicán Ovalles (Ediciones La Palma)
 Tema del adiós, de Milo de Angelis (Edición bilingüe italiano-español, traducción de Bruno Mesa, Ediciones La Palma) 
 Arrecia, de Ernesto Suárez (Ediciones La Palma) 
 Las célebres órdenes de la noche, de Diego Sánchez Aguilar (Ediciones La Palma)
 Erothema, de Francisco José Ramos (Ediciones La Palma) 
 Un montón de carpinteros que hacen ataúdes sin cruz", de J.M. Jaén Bernuz (Premio Ciudad de Las Palmas de poesía, Ediciones La Palma)
 Westhaven bay & La montaña mágica, de Iván Cabrera Cartaya (Ediciones La Palma) 
 Asombrosas aventuras, de Ismael Belda (Ediciones La Palma) 
 El gran amor de Galdós, de Santiago Gil (Ediciones La Palma)
 Retrato de terraza con suicida, de José Luis Correa (Ediciones La Palma) 
 Arena negra, de Juan Carlos Méndez Guédez (Ediciones La Palma)

CINE y TEATRO

Monólogo 
"50 de cien, reflexiones de un libro en soledad" (Monólogo coescrito por Fernando León Rodríguez y Nicolás Melini) Actor: Rodrigo Murray. Estrenado en la FIL de Guadalajara, México, ha sido representado en una gira por México, además de representarse en Miami y Bogotá (2017 y 2018). En 2019 en Canarias y Madrid.

Director guionista 
 "La maleta de Cervantes" (Largometraje documental, 51 min., 2011) Guion y Dirección
 "Bucarest 2005" (Cortometraje documental, 7 min., 2007) Guion y dirección
Sección Oficial a Concurso en el Festival Internacional de Las Palmas de Gran Canaria; Festival Internacional de Cine Chico La Palma-Canarias (Festivalito), Festival Internacional de Docusur, etc.
 "Lejos de casa" (Cortometraje documental, 2' 30, 2006) Realizado para Notofilmfest.
 "Hijo" (cortometraje, 8 min. 2005) Guion y dirección. Protagonizado por Nieve de Medina e Israel Rodríguez.
Sección Oficial a Concurso en el Slamdance Film Festival de Los Ángeles, EE.UU; La Citadella del Corto, Italia; Bello Horizonte, Brasil; Cine Chico, Nueva Zelanda; Cine España, Francia, entre otros.
Exhibido en muestras cinematográficas de Marruecos, Reino Unido, Florida, Alemania, etc.
 "Mirar es un pecado" (cortometraje, 14 min. 2001) Guion y dirección
Mención Especial del Jurado en el 32 Festival de Cine de Alcalá de Henares.
Mención especial del jurado en la V Edición del Festival de Cortometrajes del C.E.C.C., Barcelona.
Sección Oficial a Concurso en el Festival Internacional de Cortometrajes de Uppsala (Suecia), entre otros.

 Guionista 

 "238" (Cortometraje, 7 min., 2004), de Andrés Koppel. Protagonizado por Antonia Sanjuán y Lola Dueñas y realizado durante la celebración de El Festivalito.
 "La balsa de piedra". Diálogos adicionales (Largometraje, 2001), de Geroge Sluicer.
Producción internacional. Protagonizada por Federico Luppi, Icíar Bollaín, Gabino Diego…
 "La raya" (Cortometraje, 28 min., 1997), de Andrés Koppel.
Primer Premio y Premio al Mejor Guion en el Festival de Cine de Alcalá de Henares.
Primer Premio Festival de Medina del Campo.
Premio Iberia al Mejor Cortometraje del Año.
 "La sombra de Caín" (Largometraje, 1998), de Paco Lucio.
Con Eusebio Poncela, Laia Marull y Alberto Sanjuán como protagonistas.

 Asesorías de guion 

 2007. "La vida que nos toca". Guion de largometraje de Mama Diédhiou (no realizado)
Ayuda a la Escritura de Guiones de Largometraje del ICAA, Ministerio de Cultura.
Primer Premio de Ideas de Guion de Largometraje de Canarias Cultura en Red, Gobierno de Canarias.
 2006. "24 horas contigo" (Cortometraje, 15 min.) Guion y dirección de Cristina Otero.
 2006. "Unión Europea" (Cortometraje, 20 min.) Guion y dirección de Andrés Koppel.

 Premios y reconocimientos 
 Premio al mejor Guion en el Festival de Cine de Alcalá de Henares por "La raya".
 Menciones Especiales del Jurado en el Festival de Cine de Alcalá de Henares y en el Festival de Cortometrajes del C.E.C.C., Barcelona, por "Mirar es un pecado"
 El cortometraje Hijo'' ha sido invitado a importantes festivales internacionales, como La Citadella del Corto (Roma, Italia), Bello Horizonte (Brasil) y Slamdance Film Festival (Los Ángeles, EE.UU), etc. La actriz protagonista, Nieve de Medina, ha obtenido una Mención Especial a la Mejor Interpretación Femenina por Hjo en el Festival de cine  (Barcelona)

Referencias

Enlaces externos 
https://sugherir.wordpress.com/ Blog del autor]
Malestar, relato de Nicolás Melini
Poemas de Nicolás Melini
La Mancha, revista de narrativa en español
KRK Ediciones.

Escritores en español
Novelistas de España
Palmeros
Escritores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
Poetas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
Nacidos en Santa Cruz de La Palma